Флаг сельского поселения Зна́менское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Знаменское» Каширского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4108.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Знаменское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое крестообразно на четверо — красное и голубое у древка и голубое и красное у свободного края. На пересечении линий деления — изображение равноконечного жёлтого креста с трилистными концами; красные четверти несут изображение наклонённых от центра полотнища жёлтых яблоневых веток с белыми цветами».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Знаменское, расположенного на берегах реки Оки и являющегося фактически пригородом города Кашира, обеспечивающим сельскохозяйственными продуктами районный центр, отражает его географические и экономические особенности.

Символ веры и преодоления жизненных преград — трилистный православный крест, занимает на флаге центральное место и является объединительной фигурой. Четверочастное деление флага — глубоко символично. Оно подразумевает четыре стороны света, четыре времени года, четыре части суток, четыре стихии (огонь, вода, земля, воздух). Такое деление символизирует разделение земель сельского поселения на земли общего и частного пользования.

Яблоневая ветка — символ красоты здешних мест, символ пригородного расположения сельского поселения к районному центру (обычное явление пригородных зон больших городов — обилие садов, например Садовое кольцо Москвы). Символика яблони (яблоневой ветки) многозначна:

— символ плодородия;

— символ молодости и красоты, бессмертия;

— символ братства и согласия.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Голубой цвет (лазурь) — символизирует реку Оку, а также он символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением яблони